Le nom Pierre Cazals peut faire référence à :
 Pierre Cazals (1853–1946), homme politique français ;
 Pierre Cazals (1931-2015), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi